Стивенсон, Джон Альберт (1890—1979) — американский миколог и фитопатолог.
 Стивенсон, Джон Эндрю (1761—1833) — ирландский композитор.
 Стивенсон, Джон — американский кинорежиссёр.